Ramanujan kan syfta på:

 Srinivasa Aiyangar Ramanujan (1887–1920), en indisk autodidakt matematiker
 Ramanujans summa – en funktion
 Ramanujans taufunktion – en funktion
 Ramanujans thetafunktion – en generalisering av Jacobis thetafunktion
 Ramanujan–Nagells ekvation – en viss diofantisk ekvation
 Ramanujan–Peterssons förmodan – en förmodan
 Ramanujan–Soldners konstant en matematisk konstant
 Hardy–Ramanujans sats – en sats som säger att den normala ordningen av antalet ω(n) av olika primtalsfaktorer av n är log(log(n))
 Landau–Ramanujans konstant – en matematisk konstant
 Rogers–Ramanujan-identiteterna – två identiteter relaterade till q-hypergeometriska serier
 Rogers-Ramanujans kedjebråk – ett matematiskt uttryck
 4130 Ramanujan – en asteroid i asteroidbältet